Die Superettan 2015 war die 16. Spielzeit der zweithöchsten schwedischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 87. Spielzeit seit der offiziellen Einführung einer solchen im Jahr 1928. Die Saison begann am 3. April mit dem ersten Spieltag und wurde mit dem 30. Spieltag am 1. November 2015 beendet.

Als Absteiger aus der Allsvenskan nehmen Mjällby AIF aus Mjällby und IF Brommapojkarna aus Stockholm teil. Aufsteiger aus der Division 1 sind AFC United aus Stockholm (Nordstaffel), Utsiktens BK aus Göteborg (Südstaffel) und IK Frej aus Täby (Gewinner der Relegation).

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Tabelle 

|}

Relegation 
Der 3. der Superettan 2015 spielte gegen den 14. der Allsvenskan 2015 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Das Hinspiel fand am 5. und das Rückspiel am 8. November 2015 statt. Der Sieger qualifizierte sich für die Allsvenskan 2016.

|}

Die Plätze 13. und 14. der Superettan 2015 spielten gegen die jeweils 2. der Nord-/Südstaffel der Division 1 2015 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Die Hinspiele fanden am 5. und die Rückspiele am 8. November 2015 statt. Die beiden Sieger qualifizierten sich für die Superettan 2016.

|}

Statistiken

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Offizielle Website der Superettan

Einzelnachweise 

2015
Fußballsaison 2015